Cottontown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottontown (Alabama)
 Cottontown (Tennessee)
 Cottontown (West Virginia)

Siehe auch:
 Cotton Town